Ведлозе́рская во́лость — волость в составе Олонецкого уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Речное устье (при Мельницах).

В состав волости входили сельские общества, включающие 79 деревень:
 Паннильское общество
 Крошнозерское общество
 Ведлозерское общество
 Савиновское общество
 Щеккильское общество
 Нялмозерское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 4346 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 4826 человек. В волости насчитывалось 1233 лошади, 1945 коров и 5290 голов прочего скота.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 августа 1920 года в населённых карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна и волость вошла в состав Карельской трудовой коммуны. В 1923 году волость вошла в состав образованной Автономной Карельской ССР.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена, а её территория разделена между Видлицким, Святозерским и Сямозерским районами.

В настоящее время территория Ведлозерской волости относится в основном к Пряжинскому району Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 48).
 Ведлозерская волость

Волости Олонецкого уезда
Пряжинский район